Egbert Dommering (1943), Nederlands jurist
 Jan Dommering (voetballer) (1913-1997), Nederlands voetballer
 Jan Dommering (biljarter) (1882-1958), Nederlands biljarter